Вандам — фамилия фламандского (нидерландского) происхождения (см. Ван Дамм).

Фамилия 
 Вандам, Алексей Ефимович (1867—1933) — русский военачальник, генерал-майор царской и белой армии, учёный-исследователь в области военных и политических наук.
 Вандам, Жозеф Доминик Рене (1770—1830) — французский дивизионный генерал, активный участник наполеоновских войн, французский главнокомандующий в сражении при Кульме.

Топоним  
 Вандам — посёлок в Габалинском районе Азербайджана.

См. также